Баста:
 Бáста — довольно, достаточно.
 Бáста — в ломберной, картёжной игре: трефовый, крестовый, жлудевый туз.

Топоним 
 Баста — деревня в Шотландии.
 Баста — село в Лиманском районе Астраханской области России.
 Баста-Хи — река в России.

Персоналии 
 Баста (ранее — Баста Хрю, Баста Бастилио) (род. 1980) — творческое имя российского рэп-исполнителя, музыканта, телерадиоведущего, актёра, сценариста, режиссёра и продюсера Василия Вакуленко.
 Баста, Георг (1550—1607) — габсбургский генерал.
 Баста, Душан (род. 1984) — сербский футболист.
 Баста Раймс (род. 1972) — творческое имя американского исполнителя рэпа, продюсера и актёра Тревора Смита-младшего.

Другое 
 «Баста 1» — дебютный студийный альбом российского рэпера Басты.
 «Баста 2» — второй студийный альбом рэпера Басты.
 «Баста 3» — третий студийный альбом рэпера Басты.
 «Баста 4» — четвёртый студийный альбом рэпера Басты.
 «Баста 5» — пятый студийный альбом российского исполнителя Басты.
 «Баста/Гуф» — совместный студийный альбом Басты и Гуфа.
 «Баста / Смоки Мо» — совместный студийный альбом Басты и Смоки Мо.
 «Баста: Начальное творчество» — сборник компиляций Басты Хрю.
 «Баста%2B» — сборник совместных компиляций российского рэпера Басты.
 «Баста%2B 2015» — сборник компиляций артистов лейбла Gazgolder.
 «Не учи отца, и баста» — микстейп русского рэпера из Германии Drago.